|-
|(88751)||2001 SA56|| align=right|15,3|| align=right|2,604|| align=right|0,098|| align=right|12,94|| align=right|4,200||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88752)||2001 SC56|| align=right|16,3|| align=right|2,414|| align=right|0,158|| align=right|7,37|| align=right|3,750||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88753)||2001 SM58|| align=right|15,5|| align=right|2,719|| align=right|0,145|| align=right|8,71|| align=right|4,483||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88754)||2001 SK59|| align=right|14,9|| align=right|2,739|| align=right|0,040|| align=right|3,26|| align=right|4,533||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88755)||2001 SL60|| align=right|17,5|| align=right|2,375|| align=right|0,199|| align=right|0,79|| align=right|3,659||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88756)||2001 SN60|| align=right|14,9|| align=right|2,926|| align=right|0,052|| align=right|1,80|| align=right|5,003||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88757)||2001 SS61|| align=right|17,3|| align=right|2,220|| align=right|0,152|| align=right|3,46|| align=right|3,308||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88758)||2001 SW64|| align=right|16,2|| align=right|2,658|| align=right|0,172|| align=right|3,24|| align=right|4,333||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88759)||2001 SF65|| align=right|14,2|| align=right|3,119|| align=right|0,141|| align=right|16,88|| align=right|5,507||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88760)||2001 SG65|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,089|| align=right|6,17|| align=right|3,531||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88761)||2001 SZ65|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,135|| align=right|9,79|| align=right|4,096||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88762)||2001 SF66|| align=right|16,1|| align=right|2,251|| align=right|0,128|| align=right|4,74|| align=right|3,377||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88763)||2001 SS66|| align=right|15,4|| align=right|2,657|| align=right|0,098|| align=right|14,25|| align=right|4,331||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88764)||2001 SM67|| align=right|14,8|| align=right|2,701|| align=right|0,021|| align=right|13,12|| align=right|4,438||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88765)||2001 SY67|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,129|| align=right|5,94|| align=right|3,527||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88766)||2001 SA68|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,085|| align=right|6,81|| align=right|3,502||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88767)||2001 SR69|| align=right|15,6|| align=right|2,587|| align=right|0,196|| align=right|5,15|| align=right|4,161||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88768)||2001 SG70|| align=right|15,2|| align=right|2,629|| align=right|0,099|| align=right|12,53|| align=right|4,261||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88769)||2001 SH71|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,251|| align=right|5,93|| align=right|3,687||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88770)||2001 ST72|| align=right|15,7|| align=right|2,230|| align=right|0,200|| align=right|6,15|| align=right|3,329||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88771)||2001 SA73|| align=right|16,3|| align=right|2,263|| align=right|0,226|| align=right|4,69|| align=right|3,403||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88772)||2001 SJ74|| align=right|14,8|| align=right|2,639|| align=right|0,103|| align=right|13,33|| align=right|4,287||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88773)||2001 SK74|| align=right|14,2|| align=right|2,662|| align=right|0,175|| align=right|11,80|| align=right|4,342||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88774)||2001 SC76|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,224|| align=right|3,38|| align=right|4,193||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88775)||2001 SY76|| align=right|13,1|| align=right|5,138|| align=right|0,047|| align=right|4,10|| align=right|11,65||JUT||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88776)||2001 SC77|| align=right|15,5|| align=right|2,697|| align=right|0,040|| align=right|5,47|| align=right|4,429||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88777)||2001 SH79|| align=right|16,0|| align=right|2,593|| align=right|0,170|| align=right|3,65|| align=right|4,175||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88778)||2001 SQ88|| align=right|16,1|| align=right|2,643|| align=right|0,109|| align=right|7,63|| align=right|4,295||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88779)||2001 SK93|| align=right|15,8|| align=right|2,985|| align=right|0,141|| align=right|2,28|| align=right|5,155||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88780)||2001 SE98|| align=right|16,7|| align=right|2,339|| align=right|0,231|| align=right|2,89|| align=right|3,577||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88781)||2001 ST104|| align=right|16,2|| align=right|2,424|| align=right|0,138|| align=right|5,81|| align=right|3,774||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88782)||2001 SF106|| align=right|15,7|| align=right|2,262|| align=right|0,114|| align=right|5,63|| align=right|3,402||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88783)||2001 SK106|| align=right|15,7|| align=right|2,461|| align=right|0,226|| align=right|4,27|| align=right|3,861||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88784)||2001 SO106|| align=right|14,6|| align=right|2,358|| align=right|0,090|| align=right|7,88|| align=right|3,621||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88785)||2001 ST106|| align=right|16,4|| align=right|2,180|| align=right|0,222|| align=right|5,61|| align=right|3,218||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88786)||2001 SG107|| align=right|15,6|| align=right|2,290|| align=right|0,217|| align=right|5,32|| align=right|3,465||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88787)||2001 SS108|| align=right|14,6|| align=right|2,647|| align=right|0,259|| align=right|15,02|| align=right|4,307||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88788)||2001 SE109|| align=right|15,1|| align=right|2,346|| align=right|0,144|| align=right|5,83|| align=right|3,592||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88789)||2001 SC110|| align=right|16,6|| align=right|2,273|| align=right|0,192|| align=right|6,30|| align=right|3,426||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88790)||2001 SS110|| align=right|14,9|| align=right|2,402|| align=right|0,121|| align=right|6,81|| align=right|3,723||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88791)||2001 SZ110|| align=right|16,0|| align=right|2,219|| align=right|0,205|| align=right|7,20|| align=right|3,305||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88792)||2001 SV112|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,237|| align=right|3,40|| align=right|3,489||MBA||18. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88793)||2001 SG114|| align=right|15,4|| align=right|2,803|| align=right|0,049|| align=right|3,08|| align=right|4,692||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88794)||2001 SF115|| align=right|15,9|| align=right|2,744|| align=right|0,099|| align=right|1,72|| align=right|4,545||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|88795 Morvan||2001 SW115|| align=right|15,4|| align=right|2,626|| align=right|0,062|| align=right|1,67|| align=right|4,255||MBA||20. september 2001||Le Creusot||J.-C. Merlin
|-
|(88796)||2001 SB116|| align=right|14,1|| align=right|2,544|| align=right|0,204|| align=right|12,26|| align=right|4,056||MBA||22. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(88797)||2001 SL119|| align=right|16,5|| align=right|2,234|| align=right|0,136|| align=right|4,74|| align=right|3,338||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88798)||2001 SN119|| align=right|16,8|| align=right|2,264|| align=right|0,038|| align=right|4,27|| align=right|3,405||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88799)||2001 SV121|| align=right|14,8|| align=right|3,050|| align=right|0,024|| align=right|7,62|| align=right|5,325||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88800)||2001 SE122|| align=right|16,7|| align=right|2,270|| align=right|0,183|| align=right|5,13|| align=right|3,419||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88801)||2001 SN122|| align=right|15,8|| align=right|2,565|| align=right|0,119|| align=right|3,78|| align=right|4,107||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88802)||2001 SR124|| align=right|14,9|| align=right|3,207|| align=right|0,111|| align=right|4,12|| align=right|5,741||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88803)||2001 SD129|| align=right|15,6|| align=right|2,539|| align=right|0,053|| align=right|15,04|| align=right|4,046||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88804)||2001 SU129|| align=right|16,2|| align=right|2,755|| align=right|0,108|| align=right|3,39|| align=right|4,571||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88805)||2001 SY129|| align=right|16,0|| align=right|2,238|| align=right|0,034|| align=right|1,51|| align=right|3,348||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88806)||2001 SS131|| align=right|16,0|| align=right|2,636|| align=right|0,037|| align=right|2,23|| align=right|4,279||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88807)||2001 SV134|| align=right|15,9|| align=right|2,931|| align=right|0,074|| align=right|1,23|| align=right|5,016||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88808)||2001 SF135|| align=right|17,2|| align=right|2,204|| align=right|0,194|| align=right|1,16|| align=right|3,270||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88809)||2001 SH139|| align=right|16,4|| align=right|2,588|| align=right|0,065|| align=right|1,22|| align=right|4,163||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88810)||2001 SU142|| align=right|15,6|| align=right|2,717|| align=right|0,039|| align=right|5,40|| align=right|4,479||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88811)||2001 SN143|| align=right|16,7|| align=right|2,364|| align=right|0,216|| align=right|3,32|| align=right|3,635||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88812)||2001 SQ146|| align=right|17,0|| align=right|2,238|| align=right|0,176|| align=right|3,16|| align=right|3,347||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88813)||2001 SJ147|| align=right|14,5|| align=right|2,321|| align=right|0,277|| align=right|24,31|| align=right|3,535||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88814)||2001 SE148|| align=right|15,7|| align=right|2,332|| align=right|0,151|| align=right|3,09|| align=right|3,560||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88815)||2001 SX149|| align=right|15,9|| align=right|2,671|| align=right|0,059|| align=right|5,21|| align=right|4,365||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88816)||2001 SE151|| align=right|16,9|| align=right|2,197|| align=right|0,188|| align=right|3,76|| align=right|3,256||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88817)||2001 SV151|| align=right|16,5|| align=right|2,400|| align=right|0,225|| align=right|1,64|| align=right|3,717||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88818)||2001 SF153|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,067|| align=right|3,04|| align=right|4,517||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88819)||2001 SP153|| align=right|15,7|| align=right|2,623|| align=right|0,060|| align=right|1,99|| align=right|4,249||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88820)||2001 SZ153|| align=right|15,5|| align=right|2,786|| align=right|0,036|| align=right|6,13|| align=right|4,651||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88821)||2001 SB154|| align=right|17,1|| align=right|2,388|| align=right|0,230|| align=right|2,54|| align=right|3,689||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88822)||2001 SK155|| align=right|16,3|| align=right|2,242|| align=right|0,144|| align=right|4,47|| align=right|3,356||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88823)||2001 SF158|| align=right|15,9|| align=right|2,274|| align=right|0,074|| align=right|6,22|| align=right|3,428||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88824)||2001 SM158|| align=right|15,7|| align=right|2,660|| align=right|0,084|| align=right|2,91|| align=right|4,338||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88825)||2001 SG159|| align=right|16,3|| align=right|2,549|| align=right|0,148|| align=right|3,32|| align=right|4,069||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88826)||2001 SM160|| align=right|16,2|| align=right|2,253|| align=right|0,120|| align=right|4,96|| align=right|3,380||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88827)||2001 SJ161|| align=right|15,5|| align=right|2,421|| align=right|0,121|| align=right|2,02|| align=right|3,767||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88828)||2001 SO161|| align=right|15,1|| align=right|2,692|| align=right|0,030|| align=right|6,56|| align=right|4,416||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88829)||2001 SS162|| align=right|15,4|| align=right|2,771|| align=right|0,016|| align=right|0,98|| align=right|4,612||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88830)||2001 SY162|| align=right|16,8|| align=right|2,427|| align=right|0,204|| align=right|0,77|| align=right|3,781||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88831)||2001 SO163|| align=right|15,2|| align=right|2,662|| align=right|0,085|| align=right|1,37|| align=right|4,343||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88832)||2001 SY165|| align=right|16,8|| align=right|2,560|| align=right|0,052|| align=right|0,41|| align=right|4,095||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88833)||2001 SA169|| align=right|15,7|| align=right|2,413|| align=right|0,143|| align=right|0,54|| align=right|3,748||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88834)||2001 SJ169|| align=right|16,2|| align=right|2,752|| align=right|0,057|| align=right|2,14|| align=right|4,565||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88835)||2001 SX171|| align=right|15,9|| align=right|2,602|| align=right|0,044|| align=right|3,87|| align=right|4,197||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88836)||2001 SC175|| align=right|15,9|| align=right|2,664|| align=right|0,048|| align=right|3,12|| align=right|4,347||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88837)||2001 SL175|| align=right|16,9|| align=right|2,385|| align=right|0,158|| align=right|3,37|| align=right|3,683||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88838)||2001 SS175|| align=right|14,9|| align=right|2,640|| align=right|0,120|| align=right|11,46|| align=right|4,288||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88839)||2001 SJ176|| align=right|15,6|| align=right|2,563|| align=right|0,147|| align=right|4,39|| align=right|4,103||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88840)||2001 SC177|| align=right|15,4|| align=right|2,435|| align=right|0,128|| align=right|4,81|| align=right|3,798||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88841)||2001 SZ177|| align=right|16,0|| align=right|2,216|| align=right|0,148|| align=right|1,78|| align=right|3,298||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88842)||2001 SF178|| align=right|15,4|| align=right|2,721|| align=right|0,053|| align=right|1,01|| align=right|4,488||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88843)||2001 SK178|| align=right|16,9|| align=right|2,220|| align=right|0,197|| align=right|4,36|| align=right|3,308||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88844)||2001 SE179|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,135|| align=right|12,53|| align=right|4,339||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88845)||2001 SN179|| align=right|14,4|| align=right|3,167|| align=right|0,071|| align=right|15,44|| align=right|5,636||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88846)||2001 SJ180|| align=right|15,6|| align=right|2,671|| align=right|0,098|| align=right|3,76|| align=right|4,365||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88847)||2001 SN191|| align=right|17,1|| align=right|2,642|| align=right|0,209|| align=right|2,54|| align=right|4,293||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88848)||2001 ST202|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,116|| align=right|7,57|| align=right|3,503||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88849)||2001 SB205|| align=right|16,4|| align=right|2,277|| align=right|0,067|| align=right|6,30|| align=right|3,436||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88850)||2001 SL222|| align=right|15,9|| align=right|2,739|| align=right|0,101|| align=right|4,80|| align=right|4,533||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88851)||2001 SW222|| align=right|15,6|| align=right|3,175|| align=right|0,075|| align=right|2,53|| align=right|5,657||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88852)||2001 SN230|| align=right|16,1|| align=right|2,786|| align=right|0,077|| align=right|2,36|| align=right|4,650||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88853)||2001 ST231|| align=right|16,1|| align=right|2,156|| align=right|0,195|| align=right|4,75|| align=right|3,165||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88854)||2001 SD235|| align=right|15,5|| align=right|2,421|| align=right|0,202|| align=right|6,58|| align=right|3,765||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88855)||2001 SD236|| align=right|14,9|| align=right|2,786|| align=right|0,063|| align=right|9,14|| align=right|4,650||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88856)||2001 SE237|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,133|| align=right|6,95|| align=right|3,519||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88857)||2001 SK237|| align=right|16,4|| align=right|2,260|| align=right|0,048|| align=right|5,13|| align=right|3,397||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88858)||2001 SN240|| align=right|15,4|| align=right|2,711|| align=right|0,124|| align=right|6,09|| align=right|4,464||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88859)||2001 SF245|| align=right|15,4|| align=right|2,643|| align=right|0,013|| align=right|3,79|| align=right|4,297||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88860)||2001 SO247|| align=right|15,0|| align=right|3,078|| align=right|0,082|| align=right|4,62|| align=right|5,400||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88861)||2001 SR247|| align=right|15,8|| align=right|2,685|| align=right|0,055|| align=right|3,68|| align=right|4,399||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88862)||2001 SF249|| align=right|15,0|| align=right|2,911|| align=right|0,057|| align=right|2,69|| align=right|4,966||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88863)||2001 SP249|| align=right|16,7|| align=right|2,533|| align=right|0,195|| align=right|1,37|| align=right|4,031||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88864)||2001 SY250|| align=right|15,4|| align=right|3,084|| align=right|0,146|| align=right|2,79|| align=right|5,415||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88865)||2001 ST251|| align=right|14,9|| align=right|3,090|| align=right|0,114|| align=right|12,17|| align=right|5,430||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88866)||2001 SW251|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,042|| align=right|0,64|| align=right|4,626||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88867)||2001 SN252|| align=right|15,9|| align=right|2,772|| align=right|0,086|| align=right|1,65|| align=right|4,615||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88868)||2001 SF253|| align=right|15,5|| align=right|2,370|| align=right|0,160|| align=right|3,05|| align=right|3,648||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88869)||2001 ST256|| align=right|15,9|| align=right|2,435|| align=right|0,140|| align=right|1,90|| align=right|3,799||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88870)||2001 SF260|| align=right|15,0|| align=right|3,062|| align=right|0,123|| align=right|3,53|| align=right|5,358||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88871)||2001 SG260|| align=right|15,5|| align=right|2,912|| align=right|0,058|| align=right|1,90|| align=right|4,969||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88872)||2001 SV260|| align=right|15,2|| align=right|2,755|| align=right|0,077|| align=right|4,84|| align=right|4,572||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88873)||2001 SY260|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,151|| align=right|4,33|| align=right|4,260||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88874)||2001 SV264|| align=right|14,8|| align=right|2,906|| align=right|0,078|| align=right|3,24|| align=right|4,953||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88875)||2001 SB265|| align=right|16,3|| align=right|2,558|| align=right|0,128|| align=right|2,73|| align=right|4,091||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88876)||2001 SD265|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,105|| align=right|5,87|| align=right|4,290||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88877)||2001 SJ265|| align=right|15,4|| align=right|2,468|| align=right|0,143|| align=right|1,90|| align=right|3,876||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88878)||2001 SQ266|| align=right|15,2|| align=right|2,703|| align=right|0,079|| align=right|5,32|| align=right|4,444||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88879)||2001 SA268|| align=right|15,6|| align=right|2,570|| align=right|0,161|| align=right|7,13|| align=right|4,119||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88880)||2001 SF270|| align=right|13,7|| align=right|2,683|| align=right|0,182|| align=right|13,60|| align=right|4,393||MBA||25. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(88881)||2001 SW278|| align=right|15,6|| align=right|2,284|| align=right|0,230|| align=right|3,38|| align=right|3,451||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88882)||2001 ST279|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,115|| align=right|2,73|| align=right|4,278||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88883)||2001 SY280|| align=right|15,2|| align=right|3,082|| align=right|0,101|| align=right|2,27|| align=right|5,411||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88884)||2001 SX282|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,174|| align=right|8,86|| align=right|4,126||MBA||22. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88885)||2001 SD283|| align=right|14,0|| align=right|2,419|| align=right|0,258|| align=right|14,36|| align=right|3,761||MBA||22. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88886)||2001 SA286|| align=right|14,9|| align=right|2,597|| align=right|0,355|| align=right|16,89|| align=right|4,184||MBA||28. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(88887)||2001 SD288|| align=right|14,6|| align=right|3,122|| align=right|0,202|| align=right|17,62|| align=right|5,514||MBA||27. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88888)||2001 SE288|| align=right|15,6|| align=right|2,711|| align=right|0,152|| align=right|14,85|| align=right|4,464||MBA||27. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88889)||2001 SR291|| align=right|15,0|| align=right|2,655|| align=right|0,027|| align=right|12,02|| align=right|4,325||MBA||17. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88890)||2001 SJ292|| align=right|16,0|| align=right|2,512|| align=right|0,020|| align=right|3,69|| align=right|3,980||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88891)||2001 SX298|| align=right|15,7|| align=right|3,070|| align=right|0,162|| align=right|10,92|| align=right|5,378||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88892)||2001 SP305|| align=right|15,6|| align=right|2,862|| align=right|0,064|| align=right|1,51|| align=right|4,840||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88893)||2001 SE306|| align=right|15,2|| align=right|3,124|| align=right|0,214|| align=right|6,82|| align=right|5,521||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88894)||2001 SX313|| align=right|15,4|| align=right|2,786|| align=right|0,107|| align=right|12,67|| align=right|4,650||MBA||21. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88895)||2001 SC322|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,110|| align=right|11,96|| align=right|3,607||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88896)||2001 SB342|| align=right|15,3|| align=right|2,580|| align=right|0,107|| align=right|10,22|| align=right|4,144||MBA||21. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88897)||2001 SM342|| align=right|15,3|| align=right|2,384|| align=right|0,111|| align=right|6,52|| align=right|3,680||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88898)||2001 SN343|| align=right|14,4|| align=right|2,593|| align=right|0,051|| align=right|14,62|| align=right|4,175||MBA||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88899)||2001 SB346|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,067|| align=right|32,37|| align=right|4,566||MBA||23. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88900)||2001 SC346|| align=right|14,6|| align=right|2,781|| align=right|0,204|| align=right|8,82|| align=right|4,638||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88901)||2001 SA347|| align=right|15,1|| align=right|2,766|| align=right|0,118|| align=right|8,47|| align=right|4,600||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88902)||2001 SF349|| align=right|15,6|| align=right|2,760|| align=right|0,010|| align=right|4,57|| align=right|4,584||MBA||26. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88903)||2001 TL|| align=right|15,9|| align=right|2,541|| align=right|0,073|| align=right|1,79|| align=right|4,049||MBA||6. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88904)||2001 TF1|| align=right|15,9|| align=right|2,199|| align=right|0,157|| align=right|2,60|| align=right|3,261||MBA||7. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88905)||2001 TN1|| align=right|16,0|| align=right|2,347|| align=right|0,045|| align=right|6,82|| align=right|3,595||MBA||11. oktober 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|88906 Moutier||2001 TT1|| align=right|15,4|| align=right|2,465|| align=right|0,182|| align=right|8,70|| align=right|3,870||MBA||11. oktober 2001||Vicques||M. Ory
|-
|(88907)||2001 TY2|| align=right|17,1|| align=right|2,233|| align=right|0,220|| align=right|3,42|| align=right|3,337||MBA||7. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88908)||2001 TZ4|| align=right|16,0|| align=right|2,330|| align=right|0,208|| align=right|7,02|| align=right|3,556||MBA||8. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88909)||2001 TG7|| align=right|15,8|| align=right|2,728|| align=right|0,102|| align=right|0,90|| align=right|4,505||MBA||13. oktober 2001||Kleť||Klet
|-
|(88910)||2001 TZ7|| align=right|15,3|| align=right|2,368|| align=right|0,023|| align=right|8,84|| align=right|3,643||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88911)||2001 TN8|| align=right|14,8|| align=right|2,424|| align=right|0,110|| align=right|5,34|| align=right|3,773||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88912)||2001 TS8|| align=right|14,9|| align=right|2,272|| align=right|0,124|| align=right|7,22|| align=right|3,424||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88913)||2001 TG9|| align=right|15,4|| align=right|2,267|| align=right|0,130|| align=right|3,49|| align=right|3,414||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88914)||2001 TQ9|| align=right|15,5|| align=right|2,379|| align=right|0,121|| align=right|4,27|| align=right|3,668||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88915)||2001 TG10|| align=right|15,5|| align=right|2,883|| align=right|0,039|| align=right|1,67|| align=right|4,895||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88916)||2001 TS10|| align=right|14,7|| align=right|2,594|| align=right|0,131|| align=right|14,04|| align=right|4,178||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88917)||2001 TZ10|| align=right|14,7|| align=right|3,133|| align=right|0,099|| align=right|11,26|| align=right|5,543||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88918)||2001 TN11|| align=right|16,1|| align=right|2,321|| align=right|0,077|| align=right|4,01|| align=right|3,535||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88919)||2001 TC12|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,144|| align=right|1,31|| align=right|3,663||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88920)||2001 TO12|| align=right|15,1|| align=right|2,917|| align=right|0,126|| align=right|17,04|| align=right|4,980||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88921)||2001 TR12|| align=right|16,2|| align=right|2,261|| align=right|0,198|| align=right|4,51|| align=right|3,399||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88922)||2001 TK14|| align=right|14,3|| align=right|3,121|| align=right|0,068|| align=right|12,64|| align=right|5,513||MBA||6. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88923)||2001 TR14|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,065|| align=right|5,21|| align=right|3,736||MBA||7. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88924)||2001 TZ17|| align=right|15,3|| align=right|2,899|| align=right|0,125|| align=right|0,89|| align=right|4,936||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88925)||2001 TC18|| align=right|15,4|| align=right|2,554|| align=right|0,170|| align=right|3,42|| align=right|4,080||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88926)||2001 TA20|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,138|| align=right|8,16|| align=right|3,665||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88927)||2001 TQ20|| align=right|14,9|| align=right|2,551|| align=right|0,170|| align=right|10,23|| align=right|4,074||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88928)||2001 TE21|| align=right|15,3|| align=right|2,664|| align=right|0,215|| align=right|13,33|| align=right|4,347||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88929)||2001 TR22|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,220|| align=right|2,00|| align=right|3,692||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88930)||2001 TR23|| align=right|15,5|| align=right|2,815|| align=right|0,083|| align=right|7,65|| align=right|4,722||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88931)||2001 TZ25|| align=right|15,9|| align=right|2,228|| align=right|0,098|| align=right|3,54|| align=right|3,326||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88932)||2001 TG31|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,117|| align=right|6,20|| align=right|3,667||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88933)||2001 TB32|| align=right|14,6|| align=right|2,671|| align=right|0,175|| align=right|11,31|| align=right|4,365||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88934)||2001 TE32|| align=right|15,1|| align=right|2,971|| align=right|0,031|| align=right|10,05|| align=right|5,120||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88935)||2001 TF32|| align=right|15,2|| align=right|3,336|| align=right|0,134|| align=right|6,56|| align=right|6,093||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88936)||2001 TN32|| align=right|15,5|| align=right|2,305|| align=right|0,146|| align=right|6,30|| align=right|3,500||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88937)||2001 TQ33|| align=right|16,1|| align=right|2,288|| align=right|0,178|| align=right|7,37|| align=right|3,459||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88938)||2001 TR33|| align=right|16,6|| align=right|2,193|| align=right|0,247|| align=right|5,61|| align=right|3,246||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88939)||2001 TX33|| align=right|13,8|| align=right|2,654|| align=right|0,043|| align=right|11,37|| align=right|4,323||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88940)||2001 TA34|| align=right|14,7|| align=right|3,125|| align=right|0,091|| align=right|14,61|| align=right|5,524||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88941)||2001 TO34|| align=right|14,9|| align=right|2,652|| align=right|0,128|| align=right|3,02|| align=right|4,318||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88942)||2001 TK35|| align=right|14,8|| align=right|2,684|| align=right|0,211|| align=right|10,03|| align=right|4,396||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88943)||2001 TR35|| align=right|15,3|| align=right|2,276|| align=right|0,189|| align=right|6,83|| align=right|3,433||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88944)||2001 TF36|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,141|| align=right|7,27|| align=right|3,531||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88945)||2001 TW36|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,075|| align=right|12,86|| align=right|4,600||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88946)||2001 TD37|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,111|| align=right|7,05|| align=right|3,614||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88947)||2001 TF37|| align=right|15,3|| align=right|2,352|| align=right|0,138|| align=right|6,83|| align=right|3,606||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88948)||2001 TU37|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,137|| align=right|6,56|| align=right|3,504||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88949)||2001 TH38|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,119|| align=right|6,55|| align=right|3,640||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88950)||2001 TL38|| align=right|14,8|| align=right|2,351|| align=right|0,161|| align=right|5,82|| align=right|3,603||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88951)||2001 TM38|| align=right|14,8|| align=right|2,539|| align=right|0,065|| align=right|13,69|| align=right|4,044||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88952)||2001 TW38|| align=right|16,2|| align=right|2,401|| align=right|0,132|| align=right|5,09|| align=right|3,721||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88953)||2001 TC39|| align=right|15,5|| align=right|2,260|| align=right|0,198|| align=right|5,78|| align=right|3,397||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88954)||2001 TE42|| align=right|14,9|| align=right|2,283|| align=right|0,309|| align=right|6,90|| align=right|3,449||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88955)||2001 TW42|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,145|| align=right|7,62|| align=right|3,554||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88956)||2001 TF43|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,192|| align=right|8,69|| align=right|3,547||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88957)||2001 TT44|| align=right|16,0|| align=right|2,394|| align=right|0,167|| align=right|3,70|| align=right|3,704||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88958)||2001 TV44|| align=right|15,5|| align=right|2,277|| align=right|0,133|| align=right|6,60|| align=right|3,436||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88959)||2001 TZ44|| align=right|17,6|| align=right|1,724|| align=right|0,565|| align=right|53,81|| align=right|2,263||APL||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88960)||2001 TN45|| align=right|14,6|| align=right|2,800|| align=right|0,082|| align=right|3,27|| align=right|4,685||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88961)||2001 TH47|| align=right|15,4|| align=right|2,705|| align=right|0,098|| align=right|7,76|| align=right|4,448||MBA||14. oktober 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(88962)||2001 TR50|| align=right|16,9|| align=right|2,205|| align=right|0,095|| align=right|1,71|| align=right|3,274||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88963)||2001 TX53|| align=right|16,3|| align=right|2,537|| align=right|0,151|| align=right|4,26|| align=right|4,040||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88964)||2001 TX54|| align=right|15,6|| align=right|2,781|| align=right|0,017|| align=right|5,52|| align=right|4,638||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88965)||2001 TA55|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,111|| align=right|3,77|| align=right|3,708||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88966)||2001 TC56|| align=right|15,4|| align=right|2,626|| align=right|0,038|| align=right|4,56|| align=right|4,254||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88967)||2001 TG56|| align=right|15,2|| align=right|2,617|| align=right|0,091|| align=right|16,13|| align=right|4,233||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88968)||2001 TN57|| align=right|16,4|| align=right|2,241|| align=right|0,123|| align=right|4,07|| align=right|3,355||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88969)||2001 TU57|| align=right|13,8|| align=right|3,066|| align=right|0,180|| align=right|14,61|| align=right|5,367||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88970)||2001 TQ58|| align=right|15,6|| align=right|2,863|| align=right|0,080|| align=right|6,15|| align=right|4,844||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88971)||2001 TS58|| align=right|15,2|| align=right|2,626|| align=right|0,081|| align=right|2,54|| align=right|4,255||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88972)||2001 TT58|| align=right|15,0|| align=right|2,759|| align=right|0,057|| align=right|4,51|| align=right|4,581||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88973)||2001 TA59|| align=right|15,5|| align=right|2,746|| align=right|0,047|| align=right|3,09|| align=right|4,550||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88974)||2001 TD59|| align=right|16,6|| align=right|2,436|| align=right|0,187|| align=right|0,58|| align=right|3,801||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88975)||2001 TH59|| align=right|16,6|| align=right|2,641|| align=right|0,091|| align=right|1,45|| align=right|4,292||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88976)||2001 TN60|| align=right|14,9|| align=right|2,726|| align=right|0,086|| align=right|2,98|| align=right|4,500||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88977)||2001 TL62|| align=right|16,8|| align=right|2,195|| align=right|0,209|| align=right|1,83|| align=right|3,251||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88978)||2001 TR62|| align=right|15,5|| align=right|2,659|| align=right|0,094|| align=right|2,44|| align=right|4,334||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88979)||2001 TG63|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,196|| align=right|2,19|| align=right|3,694||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88980)||2001 TQ64|| align=right|14,9|| align=right|2,618|| align=right|0,184|| align=right|5,86|| align=right|4,236||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88981)||2001 TW65|| align=right|15,3|| align=right|2,313|| align=right|0,069|| align=right|6,96|| align=right|3,517||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88982)||2001 TA66|| align=right|15,0|| align=right|2,364|| align=right|0,080|| align=right|7,50|| align=right|3,634||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88983)||2001 TV67|| align=right|14,6|| align=right|3,066|| align=right|0,136|| align=right|10,90|| align=right|5,368||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88984)||2001 TW67|| align=right|15,6|| align=right|2,427|| align=right|0,185|| align=right|2,77|| align=right|3,779||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88985)||2001 TG68|| align=right|15,5|| align=right|2,312|| align=right|0,094|| align=right|7,57|| align=right|3,515||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88986)||2001 TW70|| align=right|15,4|| align=right|2,674|| align=right|0,116|| align=right|3,36|| align=right|4,371||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88987)||2001 TF71|| align=right|16,2|| align=right|2,260|| align=right|0,110|| align=right|3,27|| align=right|3,397||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88988)||2001 TO71|| align=right|15,5|| align=right|2,896|| align=right|0,013|| align=right|2,48|| align=right|4,927||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88989)||2001 TQ71|| align=right|15,0|| align=right|3,107|| align=right|0,063|| align=right|10,00|| align=right|5,477||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88990)||2001 TT71|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,050|| align=right|6,19|| align=right|3,761||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88991)||2001 TV71|| align=right|15,1|| align=right|2,746|| align=right|0,082|| align=right|8,70|| align=right|4,550||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88992)||2001 TJ72|| align=right|16,5|| align=right|2,370|| align=right|0,199|| align=right|1,76|| align=right|3,647||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88993)||2001 TF74|| align=right|14,6|| align=right|3,145|| align=right|0,056|| align=right|8,40|| align=right|5,576||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88994)||2001 TX74|| align=right|16,7|| align=right|2,478|| align=right|0,184|| align=right|2,21|| align=right|3,901||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88995)||2001 TR75|| align=right|14,9|| align=right|3,093|| align=right|0,076|| align=right|10,79|| align=right|5,438||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88996)||2001 TY75|| align=right|14,9|| align=right|2,656|| align=right|0,158|| align=right|6,13|| align=right|4,327||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88997)||2001 TG76|| align=right|15,6|| align=right|2,703|| align=right|0,072|| align=right|4,22|| align=right|4,444||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88998)||2001 TV76|| align=right|14,9|| align=right|2,659|| align=right|0,063|| align=right|3,20|| align=right|4,334||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88999)||2001 TH77|| align=right|15,9|| align=right|2,230|| align=right|0,132|| align=right|3,24|| align=right|3,330||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89000)||2001 TD78|| align=right|14,9|| align=right|2,774|| align=right|0,105|| align=right|4,56|| align=right|4,619||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov